Jeziorkowscy herbu Kościesza – polski ród szlachecki
 Jeziorkowscy herbu Radwan – polski ród szlachecki
 Jeziorkowscy herbu Rawicz – polski ród szlachecki